

Personer 
Faure kan syfta på tonsättaren Gabriel Fauré

Platser 
Faure kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Faure (ö),

Sydafrika 

 Faure (vattendrag), Östra Kapprovinsen, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar